AOE, AoE eller Aoe kan syfta på:

  Aoe ii – ett amerikanskt realtidsstrategispel från 1999 utvecklat av Ensemble studios för Microsoft
  Aoe III – ett realtidsstrategi-datorspel och det tredje i Age of Empires-serien
 AoE  – ett uttryck som används flitigt i en del datorspel, se Area of Effect
 AoE ett nätverksprotokoll, se ATA over Ethernet